AHCI steht für:
 Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, Uhrmacherorganisation in Zürich
 Advanced Host Controller Interface, offener Schnittstellen-Standard für Serial-ATA-Controller in der Computertechnik

A&HCI steht für:
 Arts and Humanities Citation Index, wissenschaftliche Literaturdatenbank

AHCI